Képregény
 A Marvel Comics által kiadott 80 részes, G1-es Transformers képregénysorozat

Franchise
 Transformers – Az alakváltók, képregény- és rajzfilmsorozat

Filmek
 Transformers filmsorozat
 Transformers (2007), amerikai film
 Transformers: A bukottak bosszúja (2009), amerikai film
 Transformers 3. A Hold sötétsége (2011), amerikai film
 Transformers: A kihalás kora (2014), amerikai film
 Transformers: Az utolsó lovag (2017), amerikai film
 ŰrDongó (2018), amerikai film
 Transformers: A Fenevadak Kora (2023), amerikai film

Televíziós sorozatok
 G1
 Transformers (1984–1987), amerikai–japán–dél-koreai rajzfilmsorozat
 Transformers (1986), amerikai–japán animációs rajzfilm
 Beast Wars: Transformers (1996-1999), kanadai-amerikai rajzfilmsorozat
 Beast Machines: Transformers (1999-2000), kanadai-amerikai rajzfilmsorozat
 Transformers: Robots in Disguise (2001), japán animesorozat
 Unikron Trilógia
 Transformers: Armada (2002-2003), japán–amerikai rajzfilmsorozat
 Transformers: Energon (2004-2005), japán–amerikai rajzfilm- és 2D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Cybertron (2005-2006), japán–amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Animated (2007-2009), amerikai–mexikói–japán 2D-s számítógépes animációs sorozat
 Aligned continuity family
 Transformers: Prime (2010-2013), amerikai 3D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising (2013), amerikai 3D-s számítógépes animációs film
 Transformers Mentő Botok (2012-2016), amerikai–kanadai 2D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Robots in Disguise (2015-2017), amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Mentő bot Akadémia (2019-2021), amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Cyberverse (2018-2021), amerikai 3D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: FöldSzikra (2022), amerikai 3D-s számítógépes animációs sorozat
Web sorozatok
 Transformers: Cyber Missions (2010), amerikai 3D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Prime Wars Trilogy (2016-2018), amerikai 3D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Háború Kibertron bolygójáért trilógia (2020-2021), amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat
 Transformers: Botbotok (2022), amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat

Zene
 A Transformers animációs tévéfilmsorozatok és mozifilmek főcímdala

Videójáték
 Angry Birds Transformers (2014), iOS-es és androidos lövöldözős játék